Hrvatska nogometna liga - Jug (također i kao Hrvatska republička nogometna liga - Jug, Hrvatska republička nogometna liga - Jug, Hrvatska regionalna liga - Jug) je bila jedna od četiri skupine Hrvatske nogometne lige u sezoni 1990./91., te je predstavljala ligu četvrtog stupnja natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije. Ovo je bila posljednja sezona hrvatskih klubova u prvenstvu Jugoslavije, te je nakon završetka sezone liga rasformirana.  
Sudjelovalo je ukupno 16 klubova, a prvak je bio "MAR Solin".

Ljestvica  

 "HTP Dubrovnik" odustao u drugom dijelu sezone 
 "MAR Solin" se u jesenskom dijelu nazivao "Solin" 
 Ploče su se do listiopada 1990. godine nazivale Kardeljevo   
 Runovići - tadašnji naziv za Runović

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 3. stupanj prvenstva Jugoslavije 1990./91. 
 Hrvatska liga - Sjever 1990./91. 
 Hrvatska liga - Zapad 1990./91. 
 Dalmatinska liga - Južna skupina 1990./91. 
 Dalmatinska liga - Sjeverna skupina 1990./91. 
 Dalmatinska liga - Srednja skupina 1990./91.

Vanjske poveznice

Izvori 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1990. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1991. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 14550, god. XLVIII, izdano 3. lipnja 1991., str. 21 ("Sport"), (30. kolo i ljestvica bez odgođenih utakmica), preuzeto 7. rujna 2019. 
 Jurica Gizdić: "80 godina Jadrana, Kaštel Sućurac, 2002., , str. 165-168  
 Milorad Dujmović, Ante Livaja: "Nogometni klub Dinara Knin : 1913-2013.", Knin, 2013., , str. 101 
 Jurica Gizdić: "Dok je srca bit će i Croatie : 1974. Kujundžuša - Croatia 2004.", Zmijavci, 2004., , str. 75-78 
 Jurica Gizdić: "Vječni Zmaj pod Biokovom", Makarska, 2007., , str. 123-124 
 Jurica Gizdić: "NK Orkan : 90 godina nogometa u Dugom Ratu", Dugi Rat, 2008., , str. 157-160  
 Jurica Gizdić: "NK Mračaj : veliki klub iz malog mista", Runovići, 2009., , str. 96-99 
  

1990-91 Jug
1990-91 Jug
 Jug